Senlis puede referirse a: 

 Senlis, comuna francesa situada en Oise.
 Senlis, comuna francesa situada en Paso de Calais.